Ба (душа)
 Ба (літера)
 Ба (прізвище)
 Ба (футбольний клуб)
 Ба — діалектне, те саме що й «баба» в значенні «повітуха», «знахарка»

Див. також 
 БА